Superfamilie steht für:

 Makrofamilie, auch Superfamilie, Zusammenfassung von Sprachfamilien in der Sprachwissenschaft
 Überfamilie, auch Superfamilie, Rangstufe der biologischen Systematik
 Protein-Superfamilie, hierarchische Gruppierung mehrerer Proteinfamilien